Die XI. Panamerikanischen Spiele wurden vom 2. bis 18. August 1991 in der kubanischen Hauptstadt Havanna ausgetragen. Havanna wurde als Ausrichter benannt, nachdem die Stadt bei der Bewerbung um die Panamerikanischen Spiele 1987 Indianapolis unterlegen war.

4519 Athleten aus 39 Ländern kämpften in 32 Sportarten um die Medaillen. Zum ersten Mal stand Bowling im Programm der Spiele.
Erfolgreichste Nation wurde Gastgeber Kuba mit 140 Goldmedaillen. Die Vereinigten Staaten gewannen insgesamt 352 Medaillen, mehr als jede andere Nation.

Hauptaustragungsort war das Estadio Panamericano de Cuba.

Medaillenspiegel 
Nachdem die Vereinigten Staaten seit den II. Panamerikanischen Spielen immer auf Platz 1 des Medaillenspiegels standen, war diesmal Gastgeber Kuba am erfolgreichsten.

Ergebnisse 

 Panamerikanische Spiele 1991/Boxen
 Panamerikanische Spiele 1991/Fußball
 Panamerikanische Spiele 1991/Leichtathletik
 Panamerikanische Spiele 1991/Tennis

Weblinks 

 XI Jogos Pan-Americanos – Havana 1991 – Cuba in Quadro De Medalhas (portugiesisch)

 
1991
Multisportveranstaltung 1991